

Поломське сільське поселення — сільське поселення, Білохолуницький район, Кіровська область
 Поломське сільське поселення — сільське поселення, Кірово-Чепецький район, Кіровська область